Snowden steht für:

 Snowden (Film), Film von Oliver Stone (2016)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Snowden (Kalifornien), im Siskiyou County
 Snowden (Montana)
 Snowden (North Carolina), im Currituck County
 Snowden (Pennsylvania), im Allegheny County
 Snowden (Virginia)
 Snowden (Washington), im Klickitat County
 Snowden (West Virginia), im Lincoln County

Snowden ist der Familienname folgender Personen:
 Alison Snowden (* 1958), britische Animatorin
 Edward Snowden (* 1983), US-amerikanischer Whistleblower, der 2013 eine Überwachungs- und Spionageaffäre aufdeckte
 Elmer Snowden (1900–1973), US-amerikanischer Banjospieler, Bandleader und Musikunternehmer
 Ethel Snowden (1881–1951), britische Politikerin
 Frank M. Snowden, Jr. (1911–2007), US-amerikanischer Hochschullehrer für Alte Geschichte an der Howard University
 Frank Martin Snowden (* 1946), US-amerikanischer Historiker
 John Snowden (* 1982), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Katie Snowden (* 1994), britische Leichtathletin
 Paul Snowden (* 1970), neuseeländischer Aktionskünstler und Designer
 Philip Snowden, 1. Viscount Snowden (1864–1937), britischer Politiker
 Trevor Snowden (* 1973), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Snowdon (Begriffsklärung)